Wintheim ist der Name von

 Anton Levin von Wintheim (1642–1702), Bürgermeister von Hannover
 Windheim (Adelsgeschlecht), eine seit 1303 bekannte Patrizierfamilie in Hannover

Siehe auch:
 Windheim